Rushcliffe kan syfta på:

 Rushcliffe (valkretsen), Nottinghamshire, England
 Rushcliffe District – ett distrikt i Nottinghamshire, England
 Rushcliffe Wapentake, Nottinghamshire, England